Rovics ist der Familienname folgender Personen:

 David Rovics (* 1967), US-amerikanischer Singer-Songwriter 
 Howard Rovics (* 1936), US-amerikanischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge